Komatsu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Shunzô Komatsu
 Toshihiro Komatsu